Staritzen bezeichnet:

 Aflenzer Staritzen, östlicher Teil der Hochschwabgruppe, Steiermark
 Zeller Staritzen, nordöstlicher Ausläufer der Hochschwabgruppe, Steiermark